thq steht für: 
 Kochila Tharu (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

ThQ steht für: 
 Theologische Quartalschrift, wissenschaftliche Fachzeitschrift für alle Gebiete der Theologie

THQ steht für: 
 THQ, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller und Publisher von Videospielen
 THQ Nordic, österreichischer Computerspiele-Publisher
 Tianshui Maijishan Airport (IATA-Code), Flughafen von Tianshui, Provinz Gansu, China

Abkürzung